lazuursteen of lapis lazuli, een ondoorzichtig gesteente met een intense azuurblauwe kleur
 azuur (kleur) of ultramarijn, een helderblauwe kleur
 lazuur (heraldiek), een heraldische kleur
 beits, een transparante verf(laag)